szczyt:
 Dłużyna – szczyt w Górach Wałbrzyskich
 Dłużyna – szczyt w Rudawach Janowickich

3 miejscowości w Polsce: 
 Dłużyna – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Elbląg 
 Dłużyna – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Włoszakowice 
 Dłużyna – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Banie

Zobacz też: Dłużyna Dolna, Dłużyna Górna